Стивен Джесси Джексон (; род. 5 апреля 1978 года в Порт-Артуре, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за восемь различных команд. В 2003 году стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Биография 
Был выбран под 43-м номером на драфте НБА 1997 года командой «Финикс Санз», был отзаявлен до начала сезона. Позже выступал профессионально в низших американских лигах, в Австралии, Венесуэле и Доминиканской республике, пока в 2000 году как свободный агент не подписал контракт с «Нью-Джерси Нетс». В 2003 году стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

14 марта 2012 года Джексон вместе с Эндрю Богутом был обменян из «Милуоки Бакс» в «Голден Стэйт Уорриорз» на Монту Эллиса, Экпе Удоха и Кваме Брауна. На следующий день его обменяли в «Сан-Антонио Спёрс» на Ричарда Джефферсона и право выбора в первом раунде драфта 2012 года.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Стивен выступает за команду «Killer 3's».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 Подробная статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Официальный сайт Стивена Джексона

Баскетболисты США
Игроки «Сидней Кингз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»